PWS ist eine Abkürzung für:

 Parks and Wildlife Service (Australien, Tasmanien)
 Perimeter Weighting System (zur Haltungs-Stabilisierung bei Tennisschlägern)
 Personal Web Server
 Piglet wasting syndrome, eine Schweinekrankheit
 Podlaska Wytwórnia Samolotów, ein ehemaliges polnisches Flugzeugbauunternehmen 
 Postwurfsendung
 Prader-Willi-Syndrom
 Predictive Windshear System, Scherwindwarnsystem
 PWS Präzisionswerkzeuge GmbH, ein Unternehmen in Schmölln/Thüringen

PWS